łodzikowate (Nautilidae) – rodzina głowonogów
 łodzikowate (Nautiloidea) – podgromada głowonogów
 łodzikowate (Scaphidiinae) – podrodzina (dawniej rodzina) chrząszczy
 łodzikowate (Naviculaceae) – rodzina okrzemek

Przypisy